It's My Party est une chanson à succès de Lesley Gore (1963).
 It's My Party est le titre original de Le Dernier Anniversaire, un film de 1996 écrit et réalisé par Randal Kleiser.

Homonymie de titre